

Geografia

Italia
Firenzuola – comune della città metropolitana di Firenze
Firenzuola – frazione di Acquasparta in provincia di Terni
Firenzuola – frazione di Fino Mornasco in provincia di Como

Persone
Agnolo Firenzuola – poeta fiorentino